Vozka může být:

 Vozka – osoba řídící koňský povoz tažený koňmi nebo jinými hospodářskými zvířaty
 Vozka (souhvězdí) – souhvězdí na severní obloze
 Vozka (Hrubý Jeseník) – hora v České republice

příjmení
 Jaroslav Vozka (1904–1954) – český novinář, spisovatel a vysokoškolský pedagog
 Vlastimil Vozka (* 1954) – český politik